«Tiptoe» es una canción escrita y grabada por la banda de rock indie estadounidense Imagine Dragons, por su álbum debut Night Visions. 

La canción aparece como la segunda pista en el álbum.  Llegando a posicionarse dentro de la lista Billboard Hot 100 en el número 13,  la canción también ha alcanzado su punto máximo en número 34 en la lista de canciones Billboard Rock. 

La canción fue interpretada por la banda en la edición del 2014 de los Billboard Music Awards. El tema que se ocupa en la canción es sobre la victoria en algo importante, a pesar de no ser reconocido por otros.

Composición 
El intro de la canción consta completamente de partes de guitarra que imitan un sintetizador.

Listas

Listas semanales

Posiciones al final del año

Certificaciones

Referencias

Canciones de 2012
Canciones de Imagine Dragons
Canciones de indie rock